Magdalena (pastís), pastís de bescuit esponjós
 Asociación Deportiva Unión Magdalena o Unión Magdalena, club de futbol colombià de la ciutat de Santa Marta
 Maria Magdalena penitent o Magdalena penitent (1664), escultura barroca executada per Pedro de Mena
 Festes de la Magdalena, festes majors de Castelló de la Plana
 Toponímia:
 Cementiri de la Magdalena, cementiri parisenc ja desaparegut.
 Magdalena (Nou Mèxic), poble del comtat de Socorro, Nou Mèxic (EUA).
 Castell de la Magdalena, castell d'origen àrab construït entre els segles XI i XIII a Castelló de la Plana (País Valencià).
 Magdalena del Mar, districte a la vora del mar de la Província de Lima al Perú.
 Portal de Magdalena, jaciment arqueològic situat a la ciutat de Lleida excavat intensament durant la dècada de 1980.
 Departament de Magdalena, departament de Colòmbia.
 Palau de la Magdalena, palau situat a la península de la Magdalena, a Santander (Cantàbria, Espanya).
 Ermitori de la Magdalena, Paratge Natural Municipal de Castelló de la Plana (Plana Alta).
 Biografies:
 Josep Magdalena, ciclista català que va córrer entre 1910 i 1920
 Maria Magdalena Brotons i Capó (Palma, 1972), llicenciada en història de l'art i professora universitària.
 Maria Magdalena, distingida deixeble de Jesús de Natzaret.
 Anna Magdalena Bach (1701 - 1760), de soltera Anna Magdalena Wilcke, cantant.
 Enrique Miret Magdalena (Saragossa, 1914 - Madrid, 2009), teòleg progressista.
 Magdalena de Valois (Saint Germain-en-Laye, 1520 - Edimburg, 1537), princesa de França i reina consort d'Escòcia (1537).
 Magdaléna Rybáriková (Bratislava, 1988), tennista professional d'Eslovàquia.
 Magdalena Álvarez Arza (San Fernando, Andalusia, 1952), política i professora universitària andalusa que fou ministra de Foment d'Espanya
 Magdalena Kožená (Brno, 1973), mezzosoprano txeca.
 Magdalena de Suècia (Estocolm, 1982), princesa de Suècia i Duquessa de Hälsingland i Gästrikland.
 Magdalena Sofia Barat (Joigny, 1779 - París, 1865), religiosa francesa fundadora de la Societat del Sagrat Cor de Jesús.
 Magdalena de la Tour (1495 - 1519), comtessa d'Alvèrnia entre 1501 i 1519.
 Maria Magdalena d'Àustria (Graz, 1589 - Pàdua, 1631), noble austríaca duquessa consort de Toscana.
 Magdalena Buendelmonti, muller del comte Lleonard I Tocco de Cefalònia i Zante.
 Maria Magdalena Cladera Carriquiry (Montevideo, 1947), empresària uruguaiana d'origen mallorquí.